Сен-Пріє́ст-де-Жиме́ль, Сен-Прієст-де-Жімель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Ліможа, 12 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 474,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст-де-Жимель на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-де-Жимель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-де-Жимель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-де-Жимель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез